Ксеномо́рф ( от  «чужой» +  «форма») — в фантастике пришелец, чудовище.

Естественные науки 
  — геологический термин.

Культура 
 Xenomorph (группа) — нидерландская дэт-метал группа.
 Xenomorph (музыкант) — псевдоним немецкого музыканта.
 Ксеноморфы — вид существ из серии кинофильмов «Чужой».
 Xenomorph (игра) — компьютерная игра компании Pandora, вышедшая в 1990 году.